Esta é uma lista de municípios da Paraíba por população segundo o censo de 1920, quando o referido estado possuía apenas 36 municípios e se chamava Parahyba, tendo sua capital o mesmo nome.

PB 2000
Pop 2000